Sinemus ist der Familienname von:

 Kristina Sinemus (* 1963), deutsche Unternehmerin und hessische Staatsministerin
 Martin Sinemus (1881–1964), deutscher Pfarrer und Historiker